Хакусю Китахара (; 25 января 1885, Янагава, Фукуока — 2 ноября 1942, Токио) — японский , известный в том числе своими произведениями для детей.

Настоящее имя — Рюкити Китахара ().

Биография 
Родился 25 января 1885 года в городе Янагаве префектуры Фукуока в зажиточной купеческой семье, которая занималась производством саке. Проведённое в маленьком японском городе детство оставило счастливые воспоминания у будущего поэта, и Китахара впоследствии писал, что Янагава с её пересечениями каналов своей топографией определила в дальнейшем его стиль в поэзии.

В 1902 году впервые опубликовал подборку своих стихотворений под псевдонимом Сасюй (в журнале «Бунко» (от  — библиотека)); критика приняла первые опыты поэта негативно.

В 1904 году переехал в Токио и поступил в подготовительный класс Университета Васэда, где стал изучать английский язык. Здесь он познакомился с поэтами Вакаямой Бокусуем и Токи Аикой и примкнул к поэтическим кругам. В 1905 году поэтесса Акико Ёсано назвала Китахару вундеркиндом от поэзии.

В 1906 году вступил в поэтическое общество Синсися (от  — общество новой поэзии), которое возглавлял Тэккан Ёсано. В это же время публиковался в издаваемом Ёсано журнале «».

В 1908 году остыл к Синсися и начал посещать поэтические вечера Мори Огая, где познакомился с продолжателями традиции Масаока Сики — Ито Сатио, Симаги Акахико, Сайто Мокити и другими поэтами-реалистами, но популярный у них метод сясэй не показался Китахаре интересным, поэтому вскоре он стал посещать богемное . Здесь собирались символисты, эстеты и сторонники искусства ради искусства.

В 1909 году выпустил первый поэтический сборник «Чужеземная ересь» (). В том же году вошёл в редколлегию новосозданного литературного журнала «Субару» (от  — Плеяды).

В 1916 году вместе с  отправился на считавшийся в то время ещё диким остров Хоккайдо. В 1925 году посещал Сахалин вместе с делегацией Министерства железных дорог Японии. Впечатления от поездок впоследствии вылились в целый ряд танка, опубликованных в 1928 году в сборнике «Брусника» ().

Скончался в Токио 2 ноября 1942 года.

Творчество 
Хакусю Китахара является автором более 200 книг. Написал более 900 стихотворений для детей, многие из которых впоследствии были положены на музыку.

Сборники 
 «Чужеземная ересь» (, 1909 год)
 «Воспоминания» (, 1911 год)
 «Цветы павловнии» (, 1913 год)
 «Виды Токио» (, 1913 год)
 «Хакусю коута-сю» (, 1919 год)
 «Глаза стрекозы» (, 1919 год)
 «Рисунки тушью» (, 1923 год)
 «Брусника» (, 1928 год)
 «Тюлени и облака» (, 1929 год)
 «Чёрный кипарис» (, 1937 год)
 «Грань моря» (, 1949 год, издано посмертно)

Примечания 

Выпускники университета Васэда
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Японии
Похороненные на кладбище Тама